Santa Coloma de Cervelló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Coloma de Cervelló (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Coloma de Cervelló (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar